Revolution – konsola gier
 Revolution (piosenka) – singel zespołu The Beatles
 Revolution 9 – utwór zespołu The Beatles
 Revolution (impreza) – cykliczna impreza odbywająca się w Poznaniu
 Revolution – szósta gala wrestlingu wyprodukowana przez All Elite Wrestling
 Revolution (singel The Veronicas) – piosenka zespołu The Veronicas
 Revolution – serial telewizyjny
 Revolution – minialbum amerykańskiego producenta muzycznego Diplo
 Revolution – język programowania